Malpas kan syfta på:

Geografi

Frankrike
 Malpas, Doubs – en kommun i departementet Doubs i regionen Franche-Comté i östra Frankrike

Storbritannien
 Malpas, Wales, community i kommunen Newport i Wales
 Malpas, Cheshire, ort i England
 Malpas, Berkshire
 Malpas, Cornwall